Hulk se može odnositi na:

Fikcija 

 Hulk — strip junak
 Hulk (film) — film Anga Lija iz 2003.

Osobe 

 Hulk (fudbaler) — nadimak brazilskog fudbalera po imenu Givanildo Vijeira de Souza